Simon Péter, Péter apostol
 Simon Péter, Ericsson-díjas és Rátz Tanár Úr életműdíjas tanár